Last Man Standing (1987), een Amerikaanse film uit 1987
 Last Man Standing (1995), een Amerikaanse film uit 1995
 Last Man Standing (1996), een Amerikaanse film uit 1996
 Last Man Standing (2011), een Amerikaanse film uit 2011
 Last Man Standing (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie
 Last Man Standing (Jerry Lee Lewis), een album van Jerry Lee Lewis uit 2006
 Last Man Standing (Willie Nelson), een album van Willie Nelson uit 2018
 Last man standing (lied), een lied van Yung Felix, Chivv, Bizzey en Kraantje Pappie uit 2019